Касы́м-Жома́рт Кеме́левич Тока́ев (; род. 17 мая 1953, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019 года. Председатель Совета безопасности Республики Казахстан с 5 января 2022 года.

Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 года по 20 марта 2019 года. Генеральный директор отделения ООН в Женеве с 12 марта 2011 года по 16 октября 2013 года. Премьер-министр Республики Казахстан (октябрь 1999 — январь 2002). Министр иностранных дел Республики Казахстан (1994—1999, январь 2002 — январь 2007). Чрезвычайный и полномочный посол. Доктор политических наук.

9 июня 2019 года победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % голосов. 20 ноября 2022 года Токаев победил на выборах с результатом 81,31 %.

Биография 
В 1970 году поступил в МГИМО МИД СССР, где был направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.

В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте. В 1984—1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1991 году поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров.

В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. В 1993 году он стал первым заместителем министра иностранных дел и в 1994 году назначен министром иностранных дел Республики Казахстан. В качестве министра иностранных дел он играл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия. Участвовал в обзорных конференциях по Договору о нераспространении ядерного оружия в 1995 и 2005 годов. В 1996 он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Нью-Йорке, а в 2005 году — Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) в Семипалатинске.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра. В октябре 1999 года указом президента Республики Казахстан, с согласия парламента, был назначен премьер-министром. В январе 2002 года подал в отставку и впоследствии был назначен государственным секретарём — министром иностранных дел. Должность министра иностранных дел продолжал занимать до января 2007 года в общей сложности в течение 10 лет (1994—1999, 2002—2007), затем был избран председателем Сената парламента Республики Казахстан.

В 2001 году в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора политических наук по теме «Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка» (специальность 23.00.04 — политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития).

В 2003 году председательствовал на международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. На конференции была разработана Алматинская программа действий и принята Алматинская декларация развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В качестве председателя Сената парламента Казахстана в 2008 году был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о своём решении назначить Токаева заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии. Принимал участие в десяти сессиях Генеральной ассамблеи ООН, избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь был избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

В течение 13 лет являлся президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.

Автор книг и статей по вопросам международных отношений. Токаев владеет казахским, русским, английским, китайским и французским языками.

Президентство 
С 20 марта 2019 года является действующим президентом Республики Казахстан. 19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. Полномочия президента, согласно Конституции Республики Казахстан, переходят к председателю Сената Парламента страны. Касым-Жомарт Токаев принял присягу 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана.

Одним из первых шагов Токаева на президентском посту стало переименование столицы государства Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Назарбаева, о чём он заявил в своей первой инаугурационной речи. Предложение было поддержано Парламентом Казахстана и депутатами городского маслихата и 23 марта Токаев подписал указ № 6 о переименовании города; указ № 1 был о присвоении Назарбаеву высшей государственной награды — звания «Халық Қаһарманы» (Народный Герой).
 
Первый официальный визит после вступления в должность президента Казахстана Токаев совершил 3 апреля 2019 года в Российскую Федерацию.

9 апреля 2019 года в телевизионном обращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. По словам Токаева, это необходимо, чтобы «снять любую неопределённость». 23 апреля 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил, что партия «Нур-Отан» выдвигает действующего президента Токаева в качестве кандидата на выборах. Токаев согласился выдвигаться на эту должность для «продолжения стратегического курса первого президента». 9 июня были проведены внеочередные выборы президента Республики Казахстан, на которых Касым-Жомарт Токаев одержал победу, набрав 70,96 % голосов из официально подтвержденных бюллетеней.

15 марта 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан из-за распространения коронавируса с 16 марта по 11 мая. 16 марта 2020 года Токаев во время своего обращения к казахстанцам заявил, что подписал специальный указ о мерах по обеспечению стабильности функционирования государства. Данные документы позволяют повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в ручном режиме. Объём выделенной им помощи гражданам, МСБ, АПК достиг 6,5 трлн тенге (13 млрд долларов) или 8,5 % ВВП. Токаев заявил: «для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника». Также он заявил, что «без народа не бывает экономики», поэтому здоровье граждан — это приоритет в работе правительства.

С 28 апреля 2021 года — председатель Ассамблеи народа Казахстана. С 5 января 2022 — председатель Совета безопасности Республики Казахстан.

28 января 2022 года был избран на внеочередном XXI съезде партии «Нур Отан» её председателем, ранее занимавший этот пост Назарбаев в ноябре 2011 года анонсировал передачу полномочий.

Протесты (2022) 

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты, поводом к которым послужило резкое повышение цен на сжиженный газ. В последующем участники протестов перешли от экономических требований к политическим, в ряде городов протесты переросли в массовые беспорядки.

5 января Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории Казахстана, объявил об отставке правительства Аскара Мамина, главы КНБ Карима Масимова, Государственного секретаря Крымбека Кушербаева, а также сменил Назарбаева на посту председателя Совета Безопасности. В тот же день президент обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. 6 января Совет ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Наибольшего масштаба массовые беспорядки достигли в Алма-Ате, где были захвачены аэропорт и несколько административных зданий, включая резиденцию президента Казахстана, здания городского акимата и управления Комитета национальной безопасности. Комментируя события, Токаев заявил, что захват крупных объектов инфраструктуры осуществляют «террористические банды», подготовленные за рубежом.

7 января Токаев заявил о восстановлении правопорядка на всей территории Казахстана, но призвал продолжать антитеррористическую операцию до полного уничтожения «боевиков». По данным властей, в ходе спецопераций правоохранители задержали более трёх тысяч участников беспорядков и ликвидировали 26 вооружённых преступников. 1 сентября Токаев сообщил об амнистии участников январских событий, кроме деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Политические реформы 
16 марта 2022 года состоялось послание президента Токаева народу Казахстана, которое, по мнению казахстанских чиновников, является «точкой отсчёта построения нового Казахстана». На нём Токаев объявил о начале ряда политических реформ: усиление роли парламента, переход к смешанной избирательной системе, упрощение процедуры регистрации политических партий, повышение конкурентоспособности СМИ и так далее. Также по инициативе президента были созданы три новые области: Абайская, Улытауская и Жетысуская. По мнению Токаева, эти изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции.

В своём обращении к гражданам Казахстана 5 мая Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение 5 июня всенародного референдума о внесении поправок в конституцию страны. Среди поправок — ранее объявленный переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчётным правительством», создание Конституционного суда, окончательная отмена смертной казни, а также исключение из конституции всех упоминаний первого президента, в том числе и его права занимать президентский пост более двух сроков подряд. Все эти изменения, по мнению Токаева, будут способствовать построению «Второй Республики», он выразил уверенность, что население поддержит все предложенные поправки. По итогам референдума 77,18 % принявших участие в голосовании поддержали предлагаемые изменения в конституцию.

6 ноября 2022 года Токаев подписал ряд законов, усиливающих защиту прав человека. В частности, был внедрён Конституционный суд, в котором каждый гражданин сможет напрямую отстаивать свои конституционные права и свободы, были закреплены статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека, усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Введена выборность акимов районов и городов областного значения. Реформирована система выборов - часть депутатов мажилиса парламента и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам.

17 сентября столица страны Нур-султан была переименована обратно в Астану. 22 сентября отменён день первого президента. 

Президент Токаев в своём послании к народу Казахстана 1 сентября 2022 года предложил провести внеочередные президентские выборы 20 ноября 2022 года, также президент предложил сократить максимальное количество президентских сроков с двух до одного и увеличить срок президентства с пяти до семи лет. По итогам выборов Касым-Жомарт Токаев победил в первом туре с результатом 81,31 % при общей явке избирателей 69,44 %. 

19 января 2023 года Токаев распустил нижнюю палату Парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 19 марта 2023 года.

Концепция «Слышащего государства» 
Одним из значимых элементов государственной политики К.Токаева стало провозглашение концепции «Слышащего государства», где государственный аппарат будет следовать основному принципу «не человек для государства, а государство для человека».

Выход из правящей партии Amanat 
26 апреля 2022 года К.Токаев вышел из партии Amanat. Позже, в ходе референдума 5 июня 2022 года, в Конституцию была введена норма, согласно которой на период осуществления своих полномочий Президент Республики Казахстан не должен состоять в политической партии.

Создание Национального курултая 
14 июня 2022 года Президент К.Токаев подписал Указ о создании Национального курултая, с более актуальными и широкими функциями взамен Национальному совету общественного доверия (НСОД). Которая будет работать как консультативно-совещательным органом. 16 июня 2022 года состоялось первое заседание Национального курултая в городе Улытау.

Социально-экономический блок (реформы)

Кредитная амнистия 
Для оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, 26 июня 2019 года К.Токаев подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Кредитная амнистия носила разовый характер и коснулась многодетных семей, инвалидов, получателей государственной адресной социальной помощи. Сумма займов для списания должна была быть не выше 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Досрочное снятие пенсионных накоплений 
В 2020 году в своем Послании народу Казахстана К.Токаев выступил с инициативой использования населением части своих пенсионных накоплений для первостепенных нужд: «Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финкомпаниям». За два года действия программы ЕНПФ перевел на специальные счета казахстанцев около 3,2 трлн тенге для улучшения жилищных условий, порядка 318,9 млрд тенге для лечения.

Комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств 
В январе 2022 года на заседании Парламента, а далее на встрече с представителями бизнес-элиты страны Токаев заявил о наличии в Казахстане олигополии, что чревато общественной депрессией и вытекающими отсюда социально-политическими последствиями. Для возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из Казахстана, Токаев создал специальную межведомственную комиссию и лично контролирует ее деятельность.

«Национальный фонд – Детям» 
В год детей в 2022 году Токаев инициировал новую программу «Национальный фонд – Детям». (К.Токаев: Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. … Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа). Проект будет запущен с 1 января 2024 года.

Повышение заработной платы, пенсионная реформа 
В 2022 году Токаев заявил о повышении минимальной заработной платы в Казахстане с 60 до 70 тысяч тенге. Эта мера напрямую затронула доходы 1,8 миллиона граждан. С 1 января 2022 года на 25% увеличены зарплаты педагогов и работников сферы социального обеспечения, медицинских работников – в среднем на 20-30%. Токаев поручил существенно перезагрузить пенсионную систему. Вместе с ранее принятыми решениями эта мера должна позволить к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Экология и защита окружающей среды 
По поручению К.Токаева для улучшения экологический ситуации в стране были приняты новый Экологический кодекс, закон «О защите животных», принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства национальных пород собак – тазы и тобет. Взял под личный контроль проблему охраны популяции каспийского тюленя. Кроме того, в Казахстане высадят более двух миллиардов деревьев в течение ближайших пяти лет.

Отдельное внимание уделяется продвижению Казахстаном «зелёной повестки». По поручению Токаева разрабатывается стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года.

Политические взгляды 
По вопросу о переводе казахского языка на латинский шрифт на втором заседании Национального совета 20 декабря 2019 года сказал: «Спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно, выверенно, всесторонне проанализировать и проработать все аспекты внедрения нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными. Поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя. Речь не идёт о простом переложении кириллицы на латиницу, нужна реформа казахского языка, его модернизация. Ждём авторитетного мнения наших учёных. Ещё раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык».

Токаев выступил с критикой первоначального варианта латинского алфавита казахского языка: «Национальная комиссия не пришла к окончательному решению по латинскому алфавиту, поэтому ещё слишком рано использовать апострофы в газетах или в других местах». После данного заявления началась интенсивная работа по внедрению нового алфавита, после принятия которого 19 февраля  Токаев поздравил всех с «историческим событием».

19 декабря 2018 года, выступая на заседании Сената, Токаев предложил ужесточить судебное преследование в отношении наркодилеров вплоть до пожизненного заключения и даже смертной казни, поскольку их деятельность можно приравнять к терроризму, угрожающему национальным интересам страны.

8 февраля 2019 года, на слушании в Сенате парламента РК по торговой политике в ЕАЭС, Токаев заявил: «Интеграция это сложнейший по своей сути поиск баланса интересов. В интеграции не может быть аутсайдеров и проигравших, в выигрыше должны быть все участники процесса».

2 сентября 2019 года выступил с первым посланием к народу Казахстана на казахском и русском языках. Он заявил:
 Успешные экономические реформы уже невозможны без трансформации общественно-политической жизни страны.
 Если митинги не преследуют цель нарушения покоя граждан и нарушения закона, надо идти навстречу и выделять места для их проведения, причём не на окраинах городов, но антиконституционные акции и хулиганство будут пресекаться.
 Земля иностранцам продаваться не будет, земля должна принадлежать тем, кто на ней трудится, земли латифундистов, не использующих их по назначению, будут изыматься в пользу государства.
 Микро- и малый бизнес освобождаются от уплаты подоходного налога на три года.
 Вводится трёхлетний мораторий на перечисление работодателями 5-процентного взноса в пенсионный фонд.
 Разрешается использовать накопления в пенсионном фонде до выхода на пенсию на получение образования и приобретение жилья.
 Неэффективные вузы подлежат закрытию.
 Международная конкурентоспособность квазигосударственного сектора вызывает сомнения.
 Казахстану необходимо не только сохранить лидерство в Центральной Азии, но и нарастить его.

20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия К.Токаев предложил законодательно закрепить пакет политических реформ, включающий следующие шаги:
 Утверждение уведомительного принципа проведения митингов.
 Снятие барьеров при создании политических партий.
 Введение обязательной 30-процентной квоты для женщин и молодёжи в партийных избирательных списках.
 Создание условий для формирования парламентской оппозиции.

Также президент Казахстана поручил министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Он объявил о гуманизации статьи 174 Уголовного кодекса РК («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса («Клевета»), которая будет переведена в Административный кодекс. Также на заседании НСОД президент заявил о принятии комплекса мер, направленных на обеспечение рационального использования земель, обеспечение подотчётности и открытости государственных структур, транспарентности бюджетного процесса, совершенствование механизмов социальной помощи.

29 февраля 2020 года в интервью информационно-аналитическому порталу «Информбюро» Глава государства высказался по поводу судьбы Мухтара Джакишева: «Данный вопрос находится исключительно в компетенции суда. Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождёмся его решения, которое, я уверен, будет справедливым». 3 марта 2020 года суд города Семей удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении М. Джакишева, который с 2009 года отбывает 14-летний тюремный срок.

Отношение к коррупции 
За время президентства Токаев заявлял о своей позиции «бороться с коррупцией до полного ее искоренения». В законодательство была внедрена норма, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Был введён запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осуждённых за коррупционное деяние. В мае 2022 года сообщалось, что с начала года в бюджет было возвращено более 220 млрд тенге, изъятых у коррупционеров.

Семья 
Его отец, Кемель Токаевич Токаев (1923—1986), участник Великой Отечественной войны, известный казахский писатель, был членом Президиума Верховного Совета Казахской ССР и Союза писателей Казахстана. Мать, Турар Шабарбаева (1931—2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков. Токаев происходит из рода кушик племени жалайыр Старшего жуза.

 Разведён. Бывшая жена: Надежда Давыдовна Токаева (род. 1957), гражданка России.

 Сын: Тимур Касымжомартович Токаев (род. 1984, впоследствии заменил фамилию на Кемел). Окончил Колледж Леман (Женева, Швейцария), Вебстерский университет (, Швейцария), Дипломатическую академию МИД России. В 2009 году защитил в академии МИДа диссертацию на тему «Стратегия республики Казахстан в отношении Запада. Национальные интересы, приоритеты, направления», кандидат политических наук. Занимается бизнесом, крупный предприниматель в нефтяной сфере («»). Также возглавляет благотворительный фонд имени своего деда — Кемеля Токаева.

 Сестра: Карлыга Кемелевна Избастина (Токаева) (род. 19 сентября 1956) замужем за дипломатом Темиртаем Избастиным. Она директор ТОО «Аби Петролеум Кэпитал».

 Младшая сестра Карлыгаш Кемелевна Токаева (род. 22 сентября 1960), кандидат политических наук.

По данным швейцарской организации Public Eye 2010-х сына Токаева Тимур владел бизнесом в сфере добычи нефти и металлов. В декабре 2021 года команда Алексея Навального, проводя исследования российского реестра недвижимости, выявила что данные о российском имуществе родственников Токаева были удалены из Росреестра.

Награды

Почётные звания 
 Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук, член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности
 Почётный профессор  (КНР)
 Почётный профессор и почётный доктор Дипломатической академии МИД Российской Федерации, а также член её попечительского совета
 Почётный президент Казахстанского Совета по международным отношениям.
 Почётный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений.
 Грамота «Академикус» Женевского университета
 Памятная медаль С. Н. Рериха
 По версии Русского биографического общества, вошёл в список лауреатов «Человек Года — 2018».

Оценки 
Н. А. Назарбаев: «Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном».

Политолог А. А. Сарым считает, что «это человек очень умеренных взглядов, человек, который не любит каких-либо резких движений в какую-либо сторону» и «если таковые будут, то, наверное, это будет всё-таки постепенная эволюция», а также отметил, что «про него давно говорили, что он более или менее оптимальная фигура для транзита [власти], в какую бы сторону и по какому сценарию он бы не осуществлялся».

Политолог Д. Р. Ашимбаев отметил, что «у Токаева есть свои взгляды, но не думаю, что они сильно разнятся с курсом Назарбаева».

Книги 
 Токаев К.-Ж. К. Преодоление: дипломатические очерки. — Алматы: [б. и.], 2003. — 652 с. ISBN 9965-588-08-2
 Токаев К.-Ж. К. Преодоление: Дипломатические очерки казахстанского министра. — М.: Мир, 2003. — 463 с. (Лидер. XXI век) ISBN 5-03-003605-9 5000 экз.
 Дипломатическая служба Республики Казахстан: учебное пособие / под общ. ред. К. К. Токаева. — Алматы: Эдельвейс, 2004. — 543 с. ISBN 9965-602-12-3
 Токаев К.-Ж. К. Свет и тень: очерки казахстанского политика. — М.: Восток-Запад, 2008. — 542 с. ISBN 978-5-478-00887-1
 Токаев К.-Ж. К. Преодоление. Очерки дипломата. М.: ЦЛНГ, 2009. — 511 с. («Международные отношения») ISBN 978-5-902665-55-7
 Он делает историю: очерки казахстанского политика. — Алматы: Жибек Жолы, 2020. — 288, [1] с., [22] л. цв. ил., портр. ISBN 978-601-294-293-4

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт кандидата в президенты Республики Казахстан К.-Ж. Токаева
 Официальный сайт президента Республики Казахстан
 Официальный сайт Парламента Республики Казахстан
 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30100479

 
Должностные лица ООН
Премьер-министры Казахстана
Министры иностранных дел Казахстана
Выпускники МГИМО
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Награждённые Грамотой СНГ
Доктора политических наук
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Действующие руководители государств
Президенты Казахстана
Президенты, вступившие в должность в 2019 году
Члены партии «Аманат»
Политики XXI века
Правители XXI века
Отказавшиеся от наград России
Президенты, вступившие в должность в 2022 году